Якимовка () — деревня в Борщёвском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География 
Расположена в 13 км на восток от Речицы, в 40 км от Гомеля и в 3 км от железнодорожной станции Якимовка. Вокруг деревни — лес.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Калинковичи — Гомель.

История 
Деревня по письменным источникам известна с XIX века и входила в состав Телешевской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. В 1897 году в деревне находились хлебозапасный магазин и школа грамоты. В 1909 году 400 десятин земли.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года центр Якимовского сельсовета Уваровичского района Гомельского округа.

В 1929 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 21 житель деревни.

В 1959 году деревня входила в состав колхоза «Борщевка» с центром в деревне Борщёвка. Работали начальная школа, магазин, отделение связи, клуб.

Население 
 1897 год — 57 дворов, 333 жителя.
 1909 год — 65 дворов, 387 жителей.
 1926 год — 100 дворов, 538 жителей.
 1959 год — 405 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 48 дворов, 110 жителей.

Известные уроженцы 
 А. Я. Коваленко — Герой Советского Союза
 В. Г. Осипенко — белорусский художник

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района